Aquesta llista mostra els 652 municipis (communes) del departament del Nord ordenats per ordre alfabètic, amb el codi INSEE i el codi postal.

Enllaços externs 
 Gentilicis dels habitants del Nord

 
Nord